Mimant (mjesec), saturnov satelit
 Mimant (mitologija), lik iz grčke mitologije